Grażyna Pstrokońska-Nawratil – kompozytorka
 Heinz Nawratil – ideolog "Wypędzonych"
 Zygmunt Nawratil, sędzia
 Zygmunt Nawratil, pułkownik

Zobacz też:
 Navratil